Badiaranké peut désigner :
les Badiarankés, un groupe ethnique africain
le badiaranké, une langue africaine